Municipio de Hay Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hay Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Hay Creek (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.